Сигмен () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Карнобат. Находится примерно в 6 км к северу от центра города Карнобат и примерно в 47 км к северо-западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживал 191 человек.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области